PPA kan syfta på:

 Polisens person- och adressuppgifter, ett svenskt register som innehåller mycket känsliga uppgifter som skyddade personuppgifter och släktrelationer
 Peoples Party of Arunachal, ett politiskt parti i Indien